Jasper – angielskie brzmienie imienia męskiego Kacper
 Jasper – park narodowy w Kanadzie, w prowincji Alberta
 Jasper – miejscowość w Kanadzie, w prowincji Alberta

Miejscowości w USA:
 Jasper – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Walker
 Jasper – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Newton
 Jasper – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Hamilton
 Jasper – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Pickens
 Jasper – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Dubois
 Jasper – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Steuben
 Jasper – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Lenawee
 Jasper – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Rock
 Jasper – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Jasper
 Jasper – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Marion
 Jasper – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Jasper
Gminy w USA:
 Jasper (ang. Jasper Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Crawford
 Jasper (ang. Jasper Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Crittenden
 Jasper (ang. Jasper Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Wayne
 Jasper (ang. Jasper Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Adams
 Jasper (ang. Jasper Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Carroll
 Jasper (ang. Jasper Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Midland
 Jasper (ang. Jasper Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Camden
 Jasper (ang. Jasper Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Dallas
 Jasper (ang. Jasper Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Jasper
 Jasper (ang. Jasper Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Ozark
 Jasper (ang. Jasper Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Ralls
 Jasper (ang. Jasper Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Taney
 Jasper (ang. Jasper Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Steuben
 Jasper (ang. Jasper Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Fayette
 Jasper (ang. Jasper Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hanson
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Jasper (ang. Jasper County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Jasper (ang. Jasper County) – w stanie Illinois
 hrabstwo Jasper (ang. Jasper County) – w stanie Indiana
 hrabstwo Jasper (ang. Jasper County) – w stanie Iowa
 hrabstwo Jasper (ang. Jasper County) – w stanie Missisipi
 hrabstwo Jasper (ang. Jasper County) – w stanie Missouri
 hrabstwo Jasper (ang. Jasper County) – w stanie Karolina Południowa
 hrabstwo Jasper (ang. Jasper County) – w stanie Teksas

Inne:
 JasPer – otwarta biblioteka JPEG2000